Міжнаціональна хокейна ліга 1992—1993 — 1-й розіграш Міжнаціональної хокейної ліги. У сезоні 1992—1993 брали участь 24 команди: 19 — від Росії, 2 — від Казахстану та по одному від Білорусі, України та Латвії. Турнір проходив з 2 вересня 1992 року по 30 березня 1993 року.

Формат 
Формула турніру складалась з трьох етапів. На першому етапі 24 клуби у 4 групах по 6 команд в кожній, провели матчі у чотири кола. На другому етапі команди утворювали «Західну» та «Східну» конференції по 12 команд в кожній, зіграли у два кола з урахуванням набраних очок на першому етапі. На третьому етапі по вісім найкращих клубів з кожної конференції виявили чемпіона в плей-оф.

Перший етап

Перша група

Друга група

Третя група

Четверта група

Другий етап

Західна конференція

Східна конференція

Кубок МХЛ

Найкращі бомбардири

Команда-переможець

«Сокіл» 
За український клуб виступали:

Джерела 
 Чемпіонат МХЛ з хокею із шайбою 1992/93 на сайті hockeystars.ru 
 Архів змагань 
 Чемпіонат МХЛ на сайті hockeyarchives.ru 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 

Хокей у Росії
1992 у хокеї з шайбою
1993 у хокеї з шайбою